Шакопи () — город в округе Скотт, штат Миннесота, США. На площади 73,7 км² (69,9 км² — суша, 3,8 км² — вода), согласно переписи 2006 года, проживают 33 460 человек. Плотность населения составляет 478,7 чел./км².

 Телефонный код города — 952
 Почтовый индекс — 55379
 FIPS-код города — 27-59350
 GNIS-идентификатор — 0651898

Примечания

Ссылки 

 Официальный web-сайт города

Города округа Скотт (Миннесота)
Окружные центры Миннесоты